Ottomaanse dynastie
 Ottomaanse Rijk
 Ottomaanse Turken